Станкович, Борисав («Бора», ; 1876—1927) — сербський письменник і драматург;
 Станкович, Бранко (1921—2002) — югославський футболіст і тренер;
 Станкович, Воїслав (*1987) — сербський футболіст, захисник азербайджанського футбольного клубу «Габала»;
 Станкович, Деян (*1978) — сербський футболіст;
 Станкович Євген Федорович (*1942) — український композитор;
 Станкович, Мілан (*1987) — сербський співак.